Dewald ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Dewald (Journalistin) (* 1966), deutsche Journalistin
 Gabriele Dewald (Playmate) (* 1966), deutsches Playmate
 Georg Dewald (1892–1970), deutscher Politiker (SPD)
 Hubert Dewald (1882–1918), katholischer Priester und theologischer Schriftsteller, wichtige Rolle bei der Gründung des Fußballvereins Borussia Dortmund
 Jörg Dewald (* 1966), deutscher Sänger, Texter, Songwriter und Musikproduzent
 Markus Dewald (* 1952), deutscher Kulturwissenschaftler
 Martin Dewald (* 1986), deutscher Baseballspieler
 Monika Dewald (* 1943), deutsche Langstreckenläuferin
 Peter Dewald, deutscher Manager und ehemaliger Chef von Apple Deutschland
 Stephan Josef Dewald (1884–1964), deutscher Apotheker und Politiker (CDU)

Dewald bezeichnet außerdem:

 Dewald Township, eine Township im Nobles County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Société Dewald, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dewalt
 Dewaldt
 DeWald-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika